Чемпионат мира по снукеру 1938 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Thurston's Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Джо Дэвис, выигравший в финале у Сиднея Смита со счётом 37:24. Этот чемпионат стал первым, в котором игрались квалификационные раунды.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матч из 31 фрейма

 Герберт Холт 21:10 C.W.Read

Второй раунд 

Матч из 31 фрейма

 Фред Дэвис 23:8 Герберт Холт

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1938 год в снукере